(1865-1946), historien et bibliothécaire autrichien ;
 Francis Doublier (1878-1948), opérateur de cinéma français ;
 Henri Doublier (1926-2004), acteur, auteur, metteur en scène et décorateur de théâtre français.